Albion Avdijaj (né en 1994), footballeur kosovar ;
 Donis Avdijaj (né en 1996), footballeur kosovar.